Сага о Гисли — исландская родовая сага, существовавшая в устном бытовании с X века и записанная в XIII веке.

В «Саге о Гисли» рассказывается об исторических событиях, которые произошли на западе Исландии в середине X века.

Сага дошла до нашего времени в двух версиях. Одна из них более пространна и местами испорчена. Она известна по спискам (NY. KGL. SMI. 1181 fol. и AM 149 fol.). Другая, краткая, версия сохранилась полностью (AM 556а, 4°). Большинство критиков считает, что полная версия ближе к первоначальному тексту, чем краткая.

Персонажи

Литература 
 The Saga of Gisli (1973). Translated from the Icelandic by George Johnston; notes and introductory essay by Peter Foote. ISBN 0-8020-6219-9

Ссылки 
 Сага о Гисли. Текст
 Паллсон, Х. Одиническое в «Саге о Гисли»
 Гуревич, А. Я. Сага о Гисли. Опыт анализа
 Юдин К. Убийство Вестейна (анализ конфликта в «Саге о Гисли»)
Сага о Гисли — краткий пересказ
 Gisli the Outlaw English translation of Gísli Saga.
 Gisli Saga English translation
 Gísla saga Súrssonar Text with normalized Icelandic spelling
 University of Oregon review of the film
 IMDB page for the film
 Full text and English translation at the Icelandic Saga Database

См. также 
 Северная легенда
 Список топонимов из исландских саг

Исландские саги